Georgios Anatolakis (Salónica, 16 de março de 1974) é um ex-futebolista grego que atuava como defensor.

Ficou mais conhecido por sua atuação com a camisa do Olympiakos, clube que defendeu por dez anos (1997-2007). Também defendeu Iraklis e Atromitos, seu último clube.

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Iraklis FC
Naturais de Salonica